Ohandschanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Ararat Ohandschanjan (* 1968), armenischer Mediziner und Politiker
 Hamo Ohandschanjan (1873–1947), armenischer Ministerpräsident